396 км, 396-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 396 км — разъезд на линии Новокузнецк-Таштагол, Западно-Сибирская железная дорога (Кемеровская область). Код 865036. Расположен между Смирновкой и Ашмарино.
 396 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Брянская область). Код 200040.
 396 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога (Новосибирская область). Код 835596.